El Grupo Serra es un conglomerado de empresas creado y dirigido por Pere Antoni Serra. Trabaja exclusivamente en las Islas Baleares y agrupa un conjunto muy importante de medios de comunicación en diversos formatos e idiomas.

Prensa

Español: 
 Última Hora
 Diario Menorca
 Periodioco de Ibiza y Formentera
 Venta y Cambio 
 Ruedas y Velas
 Brisas

Catalán: 
 dBalears: Periódico digital, heredero del desaparecido Diari de Balears.
 Setmanari Sóller: El semanario Sóller es un periódico de información general fundado en Sóller, el mes de julio de 1885. En enero de 1996 el Grupo Serra suscribió un acuerdo con Sóller Publicaciones SL, que pasó a encargarse de la redacción y explotación comercial del semanario, aunque con la infraestructura informática y técnica del Grupo, propietario de la cabecera. Ver https://www.gruposerra.com/es/prensa/soller.html

Inglés: 
 Majorca Daily Bulletin

Alemán: 
 Mallorca Magazin

Publicaciones desaparecidas 
 Diari de Balears: Diario que originalmente perteneció a la Cadena de Prensa del Movimiento, adquirido por el grupo Serra en 1984. En 1996 el Consejo de Administración de Hora Nova decidió editar el rotativo en lengua catalana, cambiando su cabecera por la de «Diari de Balears». Dejó de editarse en 2013.

Televisión 
 Lux TV Mallorca

Radio 
 Flaix FM
 Última hora - Punto Radio

Enlaces externos 
 Grupo Serra

 
Empresas de Baleares